Gezicht op het Damrak in Amsterdam, schilderij van Jacob van Ruisdael
Het Damrak te Amsterdam (Breitner), schilderij van George Hendrik Breitner
Het Damrak te Amsterdam (Witsen), schilderij van Willem Witsen